Круз () — прізвище англійського походження. Також англіфікована версія іспаномовного прізвиша Крус ().

Відомі носії
 Даріан Круз ( 1995) — пуерториканський та американський борець вільного стилю.
 Джеймс Круз — американський режисер
 Джекі Круз — співачка й акторка.
 Жоакім Круз — бразильський бігун на довгі дистанції.
 Тайо Круз — англійський співак.
 Тед Круз ( 1970) — американський політик, сенатор США.
 Том Круз ( 1962) — американський актор.

Див. також 
 Крус

Англійські прізвища